Brownsville, une census-designated place située en Floride ;
 Brownsville, une ville située dans l’Indiana ;
 Brownsville, une ville située dans le Kentucky ;
 Brownsville, une census-designated place  située en Louisiane ;
 Brownsville, une ville située dans le Minnesota ;
 Brownsville, une ville située dans l’Ohio ;
 Brownsville, une ville située dans l’Oregon ;
 Brownsville, un arrondissement du Comté de Fayette en Pennsylvanie ;
 Brownsville, une ville située dans le Tennessee ;
 Brownsville, une ville située dans le Texas ;
 Brownsville, une ville située dans le Vermont ;
 Brownsville, une ville située dans le Wisconsin ;
 Brownsville-Bawcomville, une ville située en Louisiane ;
 Brownsville, un quartier résidentiel de l'arrondissement de Brooklyn, à New York.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme